Монтерей Оупън 2012 е 4-тото издание на Монтерей Оупън. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2012. Провежда се в Монтерей, Мексико от 20 до 26 февруари.

Поставени тенисистки

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2012
Монтерей Оупън